Индивидуальная шоссейная велогонка среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 года прошла 13 августа. Приняли участие 25 спортсменок из 17 стран. Длина дистанции составила 23,5 километров.

Золото выиграла 35-летняя американка Кристин Армстронг. Армстронг затем повторила свой успех на Играх 2012 и 2016 годов. 49-летняя легенда велоспорта Жанни Лонго-Сипрелли, которая выступала на своей седьмой Олимпиаде, была близка к своей пятой олимпийской медали, но уступила менее двух секунд бронзовому призёру и заняла 4-е место.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр